Gsovsky ist der Familienname folgender Personen:
 Tatjana Gsovsky (1901–1993), russische Balletttänzerin, Choreografin und Ballettmeisterin
 Victor Gsovsky (1902–1974), russischer Balletttänzer und Choreograf